Die Abkürzung KWG steht für:
 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin
 Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, die Vorläuferin der Max-Planck-Gesellschaft
 Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, Name verschiedener Gymnasien
 Kernkraftwerk Grohnde, das Kernkraftwerk bei Grohnde in Deutschland
 Kesselwagen
 Kindeswohlgefährdung, siehe Kindeswohl
 Kommunale Wählergemeinschaft
 Kommunalwahlgesetze verschiedener deutscher Bundesländer
 KWG Kommunale Wohnen
 König-Wilhelm-Gymnasium
 Koninklijk Wiskundig Genootschap, die niederländische mathematische Gesellschaft
 Kraftwerk Glatzing-Rüstorf
 Kreditwesengesetz
 Kulturwissenschaftliche Gesellschaft
 IATA-Code des Flughafens Krywyj Rih (Ukraine)
 Rufzeichen eines Rundfunksenders in Stockton, Kalifornien, siehe KWG (Rundfunksender)

Siehe auch:

KWG